Osoby o tym nazwisku:
 Amelia Heinle − amerykańska aktorka
 Fabian Heinle − niemiecki lekkoatleta